Hans Kraay ist der Name folgender Personen:

* Hans Kraay senior (1936–2017), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Hans Kraay junior (* 1959), niederländischer Fußballspieler und -trainer